Türkei steht für:

 Türkei, ein Staat
 ein Wohngebiet in der Innenstadt von Crailsheim, siehe Crailsheim#Stadtgliederung
 ein Tal in Kärnten, siehe Türkeiweg
 Spitzname von Obervolkach

Siehe auch:
 Schwäbische Türkei, ein Gebiet in Ungarn